Хакалиља има више значења:

 Хакалиља (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хакалиља (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику